Ryschkowo steht für:

 Ryschkowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk, Russland
 Ryschkowo (Konyschowka), Dorf im Rajon Konyschowka in der Oblast Kursk, Russland